Душан Пантелић (историчар) (1879—1955), српски историчар, редовни члан Српске академије наука и уметности.
 Душан Пантелић (фудбалер) (1993), српски фудбалер.

Референце